Der Weitsprung der Männer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften 2012 wurde am 29. Juni und 1. Juli 2012 im Olympiastadion der finnischen Hauptstadt Helsinki ausgetragen.

Europameister wurde der Deutsche Sebastian Bayer. Er gewann vor dem Spanier Luis Felipe Méliz. Bronze ging an den Schweden Michel Tornéus.

Bestehende Rekorde 

Der bestehende EM-Rekord wurde bei diesen Europameisterschaften nicht erreicht. Die größte Weite erzielte der deutsche Europameister Sebastian Bayer im Finale mit 8,34 m, womit er dreizehn Zentimeter unter dem Rekord blieb. Zum Europarekord fehlten ihm 52, zum Weltrekord 61 Zentimeter.

Windbedingungen 
In den folgenden Ergebnisübersichten sind die Windbedingungen zu den jeweils besten Sprüngen mitbenannt. Der erlaubte Grenzwert liegt bei zwei Metern pro Sekunde. Bei stärkerer Windunterstützung wird die Weite für den Wettkampf gewertet, findet jedoch keinen Eingang in Rekord- und Bestenlisten.

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
29. Juni 2012, 13:50 Uhr

37 Wettbewerber traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Vier von ihnen (hellblau unterlegt) übertrafen die Qualifikationsweite für den direkten Finaleinzug von 8,05 m. Damit war die Mindestzahl von zwölf Finalteilnehmern nicht erreicht. Das Finalfeld wurde mit den acht nächstplatzierten Sportlern (hellgrün unterlegt) auf zwölf Springer aufgefüllt. So reichten für die Finalteilnahme schließlich 7,89 m.

Gruppe A

Gruppe B 

In Qualifikationsgruppe B ausgeschiedene Weitspringer:

Finale 
1. Juli 2012, 17:45 Uhr

Weblinks 
 Helsinki European Championships european-athletics.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 Europameisterschaft in Helsinki (Finnland), leichtathletik.de, abgerufen am 26. Februar 2023
 Men Long Jump Athletics European Championship 2012 Helsinki (FIN), todor66.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 European Championships - Statistics Handbook Athletics, 22nd European Athletics Championships Helsinki FIN 27 JUN–01 JUL 2012 Olympiastadion, Men Long Jump, S. 686, englisch (PDF, 30.741 KB), downloads.european-athletics.com, abgerufen am 26. Februar 2023
 XXI European Championship, Helsinki 2012, trackfield.brinkster.net (englisch), abgerufen am 26. Februar 2023

Videolink 
 Men's Long Jump Final | Helsinki 2012 youtube.com, abgerufen am 26. Februar 2023

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Weitsprung Manner